Charlie Burchill – musicista scozzese
 James Burchill Richardson – politico statunitense
 Julie Burchill – giornalista e scrittrice inglese
 Paul Burchill – wrestler inglese
 Thomas F. Burchill – politico statunitense